Gimnastika na Poletnih olimpijskih igrah 2000. Tekmovanja so potekala v osmih disciplinah za moške in šestih za ženske v športni gimnastiki, dveh disciplinah za ženske v ritmični gimnastiki ter prvič po eni disciplini za moške in ženske na prožni ponjavi med 16. septembrom in 1. oktobrom 2000 v Sydneyju.

Športna gimnastika

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Ritmična gimnastika

Dobitnice medalj

Prožna ponjava

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

2000
Športi Poletnih olimpijskih iger 2000